Катастрофа Ан-24 под Олёкминском — авиационная катастрофа самолёта Ан-24Б авиакомпании Аэрофлот, произошедшая 6 января 1968 года в 92 километрах от Олёкминска, в результате которой погибли все 45 человек на борту самолёта.

Самолёт 
Ан-24Б с бортовым номером 47733 (заводской — 69901001) был выпущен заводом Антонова 27 ноября 1966 года. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел в общей сложности 1543 часа налёта и 1083 посадки.

Катастрофа 
Самолёт должен был выполнять полёт по маршруту Якутск — Олёкминск — Ленск — Усть-Кут — Красноярск — Новосибирск. Пилотировал его экипаж из 139 лётного отряда, состоявший из командира (КВС) , второго пилота , штурмана  и бортмеханика  (попросил рейс, чтобы слетать в Новосибирск за дефицитными товарами в преддверии своего юбилея). В салоне работали стюардессы  и  (стажёрка). В 16:37 (10:37 МСК) авиалайнер вылетел из якутского аэропорта Маган и в 17:50 приземлился в Олёкминске. После небольшой стоянки в 12:10 МСК Ан-24 вылетел из аэропорта. На его борту находились 39 пассажиров: 36 взрослых и 3 ребёнка.

В 18:20 (12:20 МСК) экипаж связался с диспетчером и доложил о занятии эшелона 4500 метров. Через четыре минуты с борта 47733 запросили своё местонахождение, на что диспетчер доложил, что они в 75 километрах от аэропорта Олёкминск по азимуту 271° (запад). Погодные условия в это время были вполне благоприятными, и экипаж также был вполне спокоен. В 18:26, согласно магнитофонным записям, с диспетчерской услышали звук включения передатчика. В 18:28 диспетчер глянул на экран радиолокатора туда, где был борт 47733 и увидел, что его засветка пропала. Попытки связаться с экипажем самолёта были безуспешны.

Согласно результатам расследования, спустя 15—16 минут с момента вылета самолёт перешёл в крутое падение, из-за колоссальных аэродинамических перегрузок разрушаясь в воздухе. Левая и правая части крыла и хвостовая часть фюзеляжа отделились ещё в воздухе. Около 18:27 падающий по курсу 270° Ан-24 под углом 80° и с левым креном врезался в тайгу в 92 километрах западнее Олёкминска. Зацепив обломком левого крыла за деревья, самолёт перевернулся, врезался в землю, полностью разрушился и сгорел. Общий разброс обломков составил 715 метров. В 21:50 (15:50 МСК) место падения обнаружили с вертолёта, а к 10 утра следующего дня к обломкам пробралась поисковая группа. Все 45 человек на борту авиалайнера погибли. Это крупнейшая авиационная катастрофа в Якутии.

Воспоминания очевидцев 

Зимой 1968 года нас, молодых авиатехников, мобилизовали на прочёсывание местности куда упали обломки самолёта. Стояли сильные морозы. Приближалось Рождество (ага, в СССР широко отмечался этот праздник). Лес состоял из густого ельника, и все деревья были увешаны мелкими разноцветными лоскутами — остатками сорванной с людей одеждой, как рождественские ёлки. Зрелище было жутким…

Но самое сильное впечатление на всех произвела пристёгнутая к чудом уцелевшему креслу молодая девушка. Она никак внешне не пострадала и казалась заснувшей сказочной феей в этом волшебном, наряженном рождественском лесу…

Выводы комиссии 
  
 уровень подготовки экипажа обеспечивал безопасное выполнение полёта;
 прижизненных ранений экипаж не имел;
 предполётная подготовка самолёта проведена в полном объёме, замечаний у экипажа по работе матчасти не было;
 загрузка и заправка самолета проведены в соответствии с установленными правилами. Опасных грузов на борту не было;
 управление воздушным движением полностью обеспечивало безопасность полёта;
 до момента  обстановка на борту была спокойной, полёт проходил нормально;
 аварийная ситуация возникла внезапно, неожиданно для экипажа;
 разрушение самолёта началось в воздухе до удара об землю. Разрушившиеся в воздухе части самолета падали практически вертикально;
 следов пожара и взрыва в воздухе не обнаружено;
 следов столкновения самолета с другими объектами комиссия не нашла;
 причина катастрофы не установлена.
    
Предположительными причинами катастрофы являются:
 выход самолёта вследствие невыясненных обстоятельств на режимы, значительно превышающие предельные ограничения по скорости и перегрузке;
 отделение от самолёта какой-либо части или детали, удар которой вызвал разрушение элементов конструкции, предположительно, в хвостовой части;
 сложный отказ в системе винт—регулятор—двигатель, который привёл к выходу на нерасчётный режим с последующим разрушением конструкции самолёта;
 какой-либо отказ в системе управления самолётом.

Альтернативные версии 
Существует альтернативная версия, согласно которой самолёт был на самом деле сбит ракетой класса «поверхность-воздух».

Примечания 

События 6 января
Январь 1968 года
1968 год в Якутии
Авиационные происшествия в Якутии
Авиационные происшествия с Ан-24
Авиационные происшествия Якутского УГА
Авиационные происшествия в России 1968 года
Авиационные происшествия с неустановленными причинами